Le Carnegie Hall désigne avant tout une salle de concert new-yorkaise ;

 Le Carnegie Hall, est aussi un restaurant de viande rouge réputé de Lyon situé dans le quartier de Gerland, installé dans d'anciens abattoirs.

 Le Carnegie Hall est un quadruple album posthume de Frank Zappa, contenant l'intégralité du concert donné par Frank Zappa and the Mothers of Invention le , au Carnegie Hall, à New York, ainsi que sa première partie, interprétée par le groupe a cappella, The Persuasions (à l'époque produit par Zappa).

 Carnegie Hall est un film musical américain d'Edgar G. Ulmer sorti en 1947.